Monte Luna – monte fittizio della serie Pokémon
Necropoli di Monte Luna – sito archeologico